Trànsit, fenomen causat pel flux de vehicles en una via, carrer o autopista
 Trànsit (astronomia), fenomen astronòmic durant el qual un astre sembla que passi per davant d'un altre
 Trànsit de Mercuri, el pas del planeta Mercuri per davant del Sol, vist des de la Terra
 Trànsit de Venus, el pas de Venus per davant del Sol, vist des de la Terra
 Trànsit web, la quantitat de dades enviades i rebudes pels visitants d'un lloc web, la qual és una gran proporció del trànsit d'Internet
 Trànsit (pel·lícula), pel·lícula francesa de 1971 dirigida per Jacques Tati
 Servei Trànsit, servei d'tenció a la salut de les persones trans del CatSalut